El término Carlos Peralta, un nombre, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Carlos Peralta Barrios (1990-), un futbolista colombiano;
 a Carlos Peralta Gallego (1994-), un nadador olímpico español;
 a Carlos Peralta Palomino (1991-), un futbolista colombiano.
 a Carlos Peralta, un empresario mexicano, dueño de un equipo de béisbol mexicano.
 o a Carlos Peralta, un militar argentino.